Tento článek se podrobně zabývá sestavou a zápasy týmu SK Slavia Praha v sezoně 1993–1994.

Úspěchy a dležité momenty 
 Vicemistr lig

Soupiska 
Hráči, jejichž jména jsou zvýrazněna tučně jsou reprezentanty svých zemí

Hráčské statistiky

Související články 
 SK Slavia Praha

Externí odkazy 
 www.slavia.cz

Sezóny SK Slavia Praha
Fotbal v Česku v roce 1993
Fotbal v Česku v roce 1994